Zaton može biti:

Hrvatska:
Zaton (Šibenik), gradsko naselje Šibenika
Zaton (Dubrovnik), gradsko naselje Dubrovnika
Zaton (Vodice), naselje u općini Vodice
Zaton (Nin), gradsko naselje Nina
Zaton Doli, gradsko naselje Stona
Zaton Obrovački, naselje u općini Jasenice

Crna Gora:
 Zaton (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje